

Népmese 
 Aladdin, közel-keleti népmese, Az Ezeregyéjszaka meséiből

Nevek 
 Aladdin, keresztnév
 Aladin, keresztnév

Földrajzi helyek 
 Aladdin, szellemváros Kaliforniában
 Aladdin, község Wyomingban
 Aladin, iráni falu
 Aladin, azerbajdzsáni falu

Filmek 
 Aladdin és a csodalámpa (1969), francia animációs film, Jean Image rajzfilmje
 Aladdin és a csodalámpa (1982), japán animációs film, Josinori Kaszai animéje
 Aladdin (1986), olasz élőszereplős Bud Spencer-film, Bruno Corbucci filmje
 Aladdin (1992), amerikai animációs Disney-film, Ron Clements és John Musker rajzfilmje
 Aladdin 2. – Aladdin és Jafar (1994), amerikai animációs Disney-film, Tad Stones és Alan Zaslove rajzfilmje
 Aladdin 3. – Aladdin és a tolvajok fejedelme (1996), amerikai animációs Disney-film, Tad Stones rajzfilmje
 Aladdin (2000), amerikai élőszereplős film, Geoff Posner filmje
 Aladdin legújabb kalandjai (2015), francia film
 Aladdin (2019), amerikai élőszereplős Disney-film, Guy Ritchie filmje

Televíziós sorozat 
 Aladdin (1994–1995), a Disney rajzfilmsorozata

Zene 
 Aladdin és a csodalámpa, Carl Nielsen zeneműve Adam Oehlenschläger mesejátékához